João Paulo peut faire référence à :
 João Paulo (1957-), João Paulo de Lima Filho, footballeur brésilien ;
 João Paulo (1964-), Sérgio Luís Donizetti, footballeur brésilien ;
 João Paulo (1981-), João Paulo Daniel, footballeur brésilien ;
 João Paulo (1981-), João Paulo Andrade, footballeur portugais ;
 João Paulo (1984-), João Paulo Lopes Caetano, footballeur portugais ;
 João Paulo (1985-), João Paulo da Silva, footballeur brésilien ;
 João Paulo (1991-), João Paulo Mior, footballeur brésilien.